Экарт Фивег (; ,  — ) — немецкий математик, специалист по алгебраической геометрии.

Биография 
В 1975 году защитил диссертацию, в 1980 году габилитирован, с 1984 года был профессором Университета Дуйсбург-Эссен.

В 1982 году, одновременно с Юдзиро Кавамата и независимо от него, сформулировал Теорему обращения в нуль Фивега—Каваматы в области когомологических групп — важное звено в теории минимальных моделей алгебраических многообразий.

Награды и премии 
В дальнейшем работал вместе с женой, Е. Эсно (H. Esnault). В 2003 году супруги были удостоены Премии имени Лейбница — крупнейшей научной награды для учёных, работающих в Германии.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 

Учёные по алфавиту
Математики Германии
Математики XX века
Математики XXI века
Алгебраические геометры
Лауреаты премии имени Лейбница